Résultats détaillés de l'édition 2000 du tournoi de tennis professionnel masculin de Londres. Cette dernière, classée International Series Gold, s'est tenue du 21 au  sur dur en intérieur.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis London Indoors
 Saison 2000 de l'ATP

Liens externes

Navigation 

ATP 2000
Londres
Sport au Royaume-Uni en 2000
Tennis en février 2000